Реда Абдалаати Игидер (, род. 25 марта 1987 года) — марокканский бегун на средние дистанции, который специализируется в беге на 1500 метров и 5000 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира 2012 года в помещении.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине стал пятым на дистанции 1500 метров. На Олимпийских игр 2012 года в Лондоне стал третьим на 1500 метрах и занял шестое место на дистанции 5000 метров.

Достижения

Ссылки 
 
 Профиль на сайте IAAF

Бегуны на средние дистанции Марокко
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике